La Coppa di Turchia (tr.: Türkiye Kupası) di pallacanestro è un trofeo nazionale turco organizzato annualmente dalla Federazione cestistica della Turchia, tra il 1967 e il 1972, e poi annualmente dal 1992.

La squadra con maggiori vittorie è l'Anadolu Efes Istanbul con 11 titoli.

Albo d'oro

Vittorie per club

Note

Voci correlate 
 Türkiye 1. Basketbol Ligi
 Coppa del Presidente (Pallacanestro)

Collegamenti esterni 
 

 
Turchia
Competizioni cestistiche turche